Luci Cassi Longí Ravil·la, cònsol el 127 aC 
 Luci Cassi Longí (cònsol 107 aC), cònsol el 107 aC
 Luci Cassi Longí (tribú 104 aC), tribú de la plebs el 104 aC
 Luci Cassi Longí (tribú 44 aC), tribú de la plebs el 44 aC
 Luci Cassi Longí (governador), govern suplent de Síria
 Luci Cassi Longí (magistrat) magistrat romà abans del 63 aC
 Luci Cassi Longí (cònsol any 30), cònsol l'any 30